Николай Алёхин:
 Алёхин, Николай Александрович (род. 1954) — советский фехтовальщик, ЗМС СССР.
 Алёхин, Николай Михайлович (1935—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Алёхин, Николай Михайлович (1794—1819) — адъютант-профессор законоведения.
 Алёхин, Николай Павлович (1913—1964) — советский инженер-ракетостроитель.